Rejodadi (Banyuasin III), een plaats in Indonesië
Rejodadi (Buay Madang Timur), een plaats in Indonesië
Rejodadi (Cimanggu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing